ICG kan syfta på

 ICG – en konfliktförebyggande ideell icke-statlig organisation och tankesmedja, se International Crisis Group 
 ICG – en militär myndighet Indian Coast Guard som lyder under försvarsninisteriet, se Indiens kustbevakning
 ICG –  ett amerikanskt trossamfund, se Garner Ted Armstrong